Frost — дебютный студийный альбом группы Monofader, выпущен в 2004 году на Infacted Recordings в Европе, Metropolis Records в Америке и Art Music Group в экс-СССР.

Список композиций 
Все песни написаны Monofader.

Участники записи 
 Richanrd Bjørklund — вокал, текст.
 Себастиан Комор — музыка, инструменты, текст, производство.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт metropolis-records

Альбомы электронной музыки
Индастриал-альбомы
Альбомы Season of Mist